По́варовка — микрорайон посёлка городского типа Поварово в Солнечногорском районе Московской области. Расположен на главном ходу Октябрьской железной дороги (платформа Поваровка Ленинградского направления). Имеет несколько домов, максимальное количество этажей — 5. В Поваровке находится филиал АО «ВНИИГеофизика» —обособленное подразделение «Спецгеофизика».

На карте СССР 1970—1980 годов Поваровка обозначена к юго-западу от центра Поварово, у реки Радомля. Аналогично на карте 1959 года, на карте Московской области 1947-ого года и 1941-ого.

На лесном кладбище в Поваровке похоронен актёр Михаил Поляк.

Инфраструктура 
Градообразующее предприятие — «Спецгеофизика». Предприятие по геофизическим методам изучения строения недр земли и поиска полезных ископаемых, основано в 1946 году и в настоящее время имеет статус филиала ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт геофизических методов разведки» (филиал АО «ВНИИГеофизика» — «Спецгеофизика»).

Образование 
В микрорайоне находится школа, открытая в 1959 году, и детский сад «Ёлочка».

Спорт 
Площадка для минифутбола,  хоккейная площадка

Культура 
Дом культуры «Геофизик». В нём действуют хореографические коллективы «Горошины», «Блёстки», «Конфетти», театральные
студии «Теремок», «Маска» и др. В здании работают: филиалы Поваровской городской библиотеки и Поваровской детской городской библиотеки, Детский досуговый центр «Котёнок».

Клуб «Граски».

Примечания 

Городской округ Солнечногорск
Микрорайоны городов Московской области